Кескитало (Keskitalo) — фамилия скандинавского происхождения. Известные носители:

 Кескитало, Айли (род. 1968) — норвежский саамский политический деятель.
 Кескитало, Петри (род. 1967) — финский легкоатлет-многоборец.